Вильдерман:

 Вильдерман, Альберт Моисеевич (1923—2012) — молдавский врач-фтизиатр, учёный-медик и мемуарист.
 Вильдерман, Ганс (1884—1954) — немецкий скульптор, художник, график и театральный декоратор.